Bianco signifie blanc en italien.

Patronyme 

 Andrea Bianco, marin vénitien et cartographe du  ;
 Désiré Bianco (1902-1915), le plus jeune poilu de la Première Guerre mondiale ;
 Eleonora Lo Bianco (née en 1979), joueuse italienne de volley-ball ;
 Enzo Bianco (né en 1951), homme politique italien ;
 Esmé Bianco (née en 1982),  actrice, mannequin, doubleuse et DJ britannique ;
 Gabriel Bianco (né en 1988), guitariste classique français ;
 Gerardo Bianco (1931-2022), homme politique italien ;
 Gualberto Bianco (né en 1925), footballeur argentin ;
 Guillaume Bianco (né en 1976), dessinateur et scénariste de bande dessinée ;
 Ilaria Bianco (née en 1980), escrimeuse italienne ;
 Jacques Bianco (1928-2011), coureur cycliste français ;
 Jean-Louis Bianco (né en 1943), homme politique français ;
 Lía Fabiola Bianco (née en 1966), femme politique argentine ;
 Lucien Bianco (né en 1930), historien et sinologue français ;
 Paolo Bianco (né en 1977), footballeur italien ;
 Raffaele Bianco (né en 1987), footballeur italien ;
 Régis Bianco (né en 1982), joueur français de rugby à XV ;
  ;
 Stefano Bianco (1985-2020), pilote de vitesse de moto italien ;
 Suzannah Bianco (née en 1973), nageuse synchronisée américaine ;
 Tony Bianco, batteur de jazz américain naturalisé britannique ;
 Tony Lo Bianco (né en 1936), acteur et réalisateur américain.

Toponyme 

 Bianco, Caraffa del Bianco, Sant'Agata del Bianco : communes italiennes de Calabre ;
 San Giovanni Bianco, une commune italienne de Lombardie ;
 Corno Bianco, un sommet des Alpes italiennes dans la province de Bolzano.

Voir aussi 
 Matt Bianco, un groupe de musique britannique formé en 1983
 
  (le pluriel de bianco)